Cerkev svetega Urha je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Urha, Begunje na Gorenjskem
 Cerkev sv. Urha, Brezje pri Bojsnem
 Cerkev sv. Urha, Ribnica
 Cerkev sv. Urha, Zadvor
 Cerkev sv. Urha, Dolina